Перепись населения Польши 1921 года () стала первой переписью, проведенной в суверенной Польше 30 сентября 1921 года . Эта перепись предшествовала переписи 1931 года.

Из-за советско-польской войны и нестабильной ситуации в стране, в некоторых регионах перепись либо не проводилась, либо полученные данные вызывают сомнения. 

Так, Верхняя Силезия была официально закреплена за Польшей Лигой Наций уже после того, как перепись была проведена. Условия в Восточной Галиции также были нестабильны и хаотичны, из-за чего данные по региону вносились постфактум и содержат неточности. 

Личный состав польской армии также не вошел в конечные результаты всеобщей переписи., находящиеся под военной юрисдикцией, не были включены в результаты.

Подробные результаты

Национальный состав

Вероисповедание

Примечания 

События 1921 года
Польша
Переписи населения в Польше
1921 год в Польше